Kaining ist der Ortsname von

 Kaining (Hinterschmiding), Ortsteil der Gemeinde Hinterschmiding, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kaining (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Kaining (Gemeinde Schönau), Ortschaft der Gemeinde Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich